Фроман — фамилия.

Известные носители:
 Фроман, Антуан (Antoine Froment; 1509—1581) — один из руководителей реформации в Женеве.
 Фроман, Дэниел (1851—1940) — американский театральный импресарио, кинопродюсер.
 Фроман, Жак (1758—1812) — французский полковник.
 Фроман, Иоганн Генрих (1729—1775) — профессор Московского университета.
 Фроман, Луи де (1921—1994, Канны) — французский дирижёр.
 Фроман, Маргарита Петровна (1890—1970) — русский балерина, балетмейстер, в эмиграции работала в основном в Югославии.
 Фроман, Михаил Александрович (1891—1940) — русский писатель, поэт и переводчик.
 Фроман, Никола (до 1460—1484) — французский художник авиньонской школы.
 Фроман, Франсуа Мари (François Marie Froment; 1756—1825) — французский политический деятель.

См. также 
 Фроманже

Примечания